Столяренко — фамилия:

 Столяренко, Александр Александрович (род. 1991) — российский футболист.
 Столяренко, Владимир Михайлович (род. 1961) — российский финансист, банкир.
 Столяренко, Пётр Кузьмич (1925—2018) — советский и украинский художник.